La parola Reiter (tedesco per "cavaliere") può riferirsi a:

Persone 
 Alois Reiter (...) – sciatore tedesco
 Andrea Reiter (1960) – ex cestista tedesca
 Austin Reiter (1991) – giocatore di football americano statunitense 
 Claude Reiter (1958) – calciatore lussemburghese
 Dieter Reiter (1958) – politico tedesco 
 Dominik Reiter (1998) – calciatore austriaco
 Ernst Reiter (1962) – ex biatleta tedesco occidentale
 Hannes Reiter (1981) – sciatore austriaco
 Hans Reiter (1881-1969) – medico e criminale di guerra tedesco 
 Jeannot Reiter (1958) – ex calciatore lussemburghese
 Josef Reiter (1959) – ex judoka austriaco
 Justin Reiter (1981) – snowboarder statunitense
 Ľubomír Reiter (1974) – calciatore e allenatore di calcio slovacco
 Marianne Reiter (...) – sciatrice alpina paralimpica austriaca
 Mario Reiter (1986) – calciatore austriaco
 Mario Reiter (1970) – sciatore austriaco
 Marty Reiter (1911-1986) – cestista statunitense
 Thomas Reiter (1958) – astronauta tedesco
 Virginia Reiter (1862-1937) – attrice italiana

Altro 
 Reiter – unità militare di cavalleria del XVI secolo

Altri progetti

Pagine correlate 
 Die Apokalyptischen Reiter
 Der Blaue Reiter
 Reither
 Reitter